Zenobios (sofist)
Zenobius van Florence